Гран-при США  года — гонка Формулы-1, прошедшая 17 июня 2007 года на трассе Индианаполис Мотор Спидвей (Индианаполис, США).

Свободные заезды

Тест-пилоты 
В свободных заездах на Гран-при США тест-пилоты участия не принимали. Себастьян Феттель (BMW Sauber) принял участие в Гран-при в качестве основного пилота, заменив Роберта Кубицу, попавшего в аварию на Гран-при Канады. Для Феттеля это стало дебютным участием в гонках Формулы-1.

Квалификация 
Прошла 16 июня, 2007 года. Погода: Солнечно, сухо. Температура воздуха +34 °C, трассы +54 °C.

Второй поул подряд достался гонщику McLaren-Mercedes Льюису Хэмилтону. Напарник Хэмилтона по команде, Фернандо Алонсо занял вторую позицию — третий раз подряд первый ряд стартового поля полностью у McLaren-Mercedes. Второй ряд стартового полу у команды Ferrari — Фелипе Масса 3-й, Кими Райкконен — 4-й. Большого успеха добился дебютант Гран-при Себастьян Феттель, заняв седьмую стартовую позицию.

Гонка 
Вторая победа в чемпионате (одержанная подряд) у гонщика McLaren Льюиса Хэмилтона. Первые четыре места на финише точно соответствовали стартовой решетке — вторым стал Фернандо Алонсо с отставанием в полторы секунды, третьим и четвёртым стали гонщики Ferrari — Фелипе Масса и Кими Райкконен. Хейкки Ковалайнен (Renault) смог занять пятое место, пролидировав 5 кругов (впервые в своей карьере). Дебютант Гран-при Себастьян Феттель в конце гонки занял восьмую позицию после схода Нико Росберга (Williams), став самым молодым гонщиком в истории, заработавшим очки в Гран-при (17 июня, 2007 ему было 19 лет, 11 месяцев и 15 дней).

|}

Положение после Гран-при США 
После Гран-при США больших изменений в общем зачете не произошло, увеличились отрывы в первой четверке гонщиков, так как зачет Гран-при точно соответствовал общему зачету чемпионата. Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от Фернандо Алонсо до 10 очков, Фелипе Масса и Кими Райкконен отстают от лидера теперь на 19 и 26 очков соответственно. Прогресса в общем зачете добились гонщики, занявшие в Гран-при места с 5 по 8 — Хейкки Ковалайнен, Марк Уэббер, Ярно Трулли, Себастьян Феттель (заработавший одно очко в своей дебютной гонке).

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при США
События 17 июня
Июнь 2007 года
2007 год в Индиане